Pipeline har flere betydninger:
 Rørledning
 Pipeline (datalogi)